Mama Loves Papa est un court-métrage réalisé par George Stevens en 1931 ;
 Mama Loves Papa est un film réalisé par Norman Z. McLeod en 1933 ;
 Mama Loves Papa est un film réalisé par Frank R. Strayer en 1945.